Kommodifiering (från engelskans commodity) eller varufiering är ett begrepp, med ursprung i marxismen, som beskriver den process som omvandlar människor, idéer, tjänster och varor till produkter. Kommodifiering är synonymt med varubildning.

Referenser 

Marxistisk teori